Иван Фёдорович Литвиненко:
 Литвиненко, Иван Фёдорович (1918—2012) — лейтенант, Герой Советского Союза.
 Литвиненко, Иван Фёдорович (1904—1987) — советский генерал-майор.